KWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quinhagak (Alaska) (Stati Uniti)